Haslum steht für:

 Haslum (Norwegen), Wohngebiet in der Kommune Bærum in der Provinz Viken
 Haslum HK, 1938 gegründeter Handballverein aus Haslum
 Haslum Crag, Felsvorsprung auf Snow Hill Island in der Antarktis
 Marianne Haslum (* 1974), norwegische Curlerin